Camaleão
Camaleão (álbum)
Camaleão (filósofo)
Camaleão (Marvel Comics)
Chamaeleon
O Jogo do Camaleão
Bloco Camaleão
Camaleão (O Jogo do Camaleão)

Ver também
Camaleones (desambiguação)

Desambiguação